Лас-Вентас-де-Ретамоса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сагра. Занимает площадь 19 км². Население — 3104 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 38 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Толедо